Annandale kan som auktorsförkortning betyda:

 Nelson Annandale
 Thomas Nelson Annandale

Robotskapade auktorsförkortningar